Hamman ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert-Gautier Hamman (1910–2000), französischer Franziskaner, Patristiker
 Bob Hamman (* 1938), US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Edouard Jean Conrad Hamman (1819–1888), belgisch-französischer Maler, Stecher und Illustrator
 Joe Hamman (1883–1974), französischer Filmschaffender und Maler
 Le Roux Hamman (* 1992), südafrikanischer Hürdenläufer
 Louis Virgil Hamman (1877–1946), US-amerikanischer Internist
 Peter Hamman (1624–16??), deutscher Zeichner, Kartograf
 Petra Hamman (1935–2010), namibische Politikerin

Siehe auch:
 Hammann
 Hamann
 Haman
 Hammans
 Hamman-Zeichen (engl. Hamman’s sign, auch Hamman’s crunch), klinisches Zeichen für ein spontanes Mediastinalemphysem